Панамериканский чемпионат по борьбе 1998 года проходил с 24 по 27 марта в Виннипеге (Канада).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

1998
Март 1998 года
Спорт в Канаде в 1998 году
1998 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Виннипеге
Международные соревнования по борьбе в Канаде
Панамериканские чемпионаты в Канаде